Гульды (кайт. Гъулди, ) — село в Кайтагском районе Дагестана.

География 
Село Гульды расположено на высоте 934 метра над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Кубачи, Амузги, Трисанчи, Дибгалик, Джурмачи, Адага.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кайтагского района